Долматовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Долматовка — село в Борском районе Самарской области.
 Долматовка — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Долматовка — село в Голопристанском районе Херсонской области.